De Nieuwe Gids (België), een voormalig Belgisch dagblad
 De Nieuwe Gids (Nederland), een voormalig Nederlands tijdschrift